Nyíregyháza Spartacus is een Hongaarse voetbalclub uit Nyíregyháza.

De club werd in 1959 opgericht als een fusie tussen Spartacus en Építők, en speelt haar thuiswedstrijden in het Városi Stadion. In het seizoen 2009/2010 kwam de club uit in de Magyar Liga. In 2014 keerde de club weer terug op het hoogste niveau. In 2015 werd de licentie ingetrokken en ging de club verder op het derde niveau. In 2016 keerde de club terug in de Nemzeti Bajnokság II. Waar het sindsdien actief is.

Erelijst
Nemzeti Bajnokság II: 1980, 1998, 2007, 2014
Nemzeti Bajnokság III: 2016

Eindklasseringen vanaf 1979

|}

Bekende spelers
  Nacim Abdelali
  János Balogh
  Aco Stojkov
  Tibor Tisza

Nyiregyhaza Spartacus